Markéta z Prades (1395 – 23. července 1429) byla sňatkem s králem Martinem Aragonským aragonskou královnou.

Život 
Markéta se narodila jako dcera Petra Aragonského, barona z Entenzy (1352–1395), a jeho manželky Johany z Cabrery.

Dne 17. září 1409 se provdala za krále Martina Aragonského, příbuzného svého otce. Nevěstě bylo čtrnáct let a ženichovi padesát tři. Všichni Martinovi potomci z prvního manželství s Marií de Luna zemřeli a tak potřeboval legitimního dědice. Zemřel však již šest měsíců po svatbě, 31. března 1410 bezdětný. Jeho smrt vedla k dvouletému interregnu, které ukončila smlouva z Caspe, která určila za nového krále Ferdinanda, mladšího syna Martinovy sestry Eleonory.

Markéta zůstala vdovou asi čtyři roky. V roce 1415 se provdala za Jana z Vilaragutu a o rok později v tajnosti porodila syna, který dostal jméno Joan Jeroni de Vilaragut (1416–1452). Manžel Jan zemřel v roce 1422 a Markéta vstoupila do kláštera Bonrepòs, kde v roce 1429 zemřela.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1395
Úmrtí 23. července
Úmrtí v roce 1429
Aragonské královny
Mallorské královny
Barcelonské hraběnky
Sicilské královny
Ženy